Blacked Raw (также Blacked RAW и Blacked Raw V.) — серия американских порнографических фильмов студии Blacked, снятых в жанре межрасовой порнографии под одноимённым брендом Blacked Raw.

Описание 
Как и в большинстве серий порнографических фильмов, каждый фильм Blacked Raw состоит из четырёх сцен секса, снятых в жанре межрасовой порнографии и ранее выходивших на официальном сайте бренда — BlackedRaw.com, который был запущен в конце октября 2017 года. Особенностью данной серии является съёмка сцен в стиле любительских секс-видео с соответствующей любительской съёмке затемненным освещением (отсюда название бренда Raw — сырой, необработанный). Тематика фильмов достаточно обширна и включает в себя традиционный, анальный и групповой секс.

Отзывы и награды 
Критик фильмов для взрослых Дёрти Боб (Dirty Bob) из AVN поставил Blacked Raw V1 четыре звезды из пяти, похвалив режиссёра и отметив новый стиль съёмок. В рецензии на первый фильм  (Roger T. Pipe) положительно высказывается о технических сторонах фильма, съёмках, сексуальных действиях и хвалит сцену с участием Клейо Валентьен. Обозреватель сайта Adult DVD Talk поставил фильму четыре звезды из пяти, отнеся к недостаткам слишком долгий обмен сообщениями в сотовом телефоне. Мотасем «Мутантмо» Сейам (Moutasem «Mutantmo» Seyam) из XCritic поставил Blacked Raw V3 наивысшую оценку «Выбор XCritic», в заключение отметив оформление и общую стилистику фильма, а также назвав лучшими сцены с участием Вики Чейз и Ланы Роудс.

В январе 2019 года серия выигрывает XBIZ Award в категории «Сериал-виньетка года». В конце июня серия одерживает победу как «Лучший межрасовый сериал» на XRCO Award. В середине октября пятнадцатый фильм серии стал лучшим этническим/межрасовым фильмом по версии поклонников и был награждён NightMoves Award. В январе 2020 года серия повторно удостоена награды XBIZ в категории «Сериал-виньетка года». В этом же месяце три фильма серии (V15, V21 и V23) выигрывают каждый по одной награде AVN Awards. В начале декабря этого же года серия во второй раз была отмечена наградой XRCO Award.

В октябре 2021 года серия в третий по счёту раз удостоена премии XRCO Award. В январе 2022 года серия была отмечена премией AVN Awards в категории «Лучший гонзо/компендиум-сериал или канал». В январе 2023 года серия выиграла премию XBIZ Award в категории «Гонзо-сериал года».

Список фильмов

Режиссёры фильмов

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Blacked Raw на Internet Adult Film Database
 Blacked Raw на Adult Film Database

Фильмы на английском языке
Порнографические фильмы США
Серии порнографических фильмов
Порнографические фильмы 2010-х годов